Ла Макина има више значења:

 Ла Макина (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Макина (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Макина (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Макина (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Макина (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Макина (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Макина (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Макина (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Макина (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Макина (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Макина (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Макина (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Макина (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Макина (Мартирес де Такубаја), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Макина (Сан Хуан дел Естадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Макина (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Макина (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Макина (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Макина (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Макина (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Макина (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику